KOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ouzinkie (Alaska) (Stati Uniti)